Матлалука има више значења:

 Матлалука (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Матлалука (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику